Plaatsen in de Verenigde Staten:
Remington (Indiana)
Remington (Virginia)
Remington (Wisconsin)

Overig:
Remington Rand, fabrikant van typemachines en computers als de Univac
Remington ('s-Hertogenbosch), een productievestiging van Remington Rand in 's-Hertogenbosch
Remington Products, een Amerikaans producent van onder andere scheerapparaten
Remington Arms, een Amerikaans producent van vuurwapens
Remington Steele, een Amerikaanse televisieserie
Remington (wielerploeg), een voormalige wielerploeg